Dragunov ima več pomenov:
 konstruktor Jevgenij Fedorovič Dragunov
 ostrostrelna puška Dragunova